Vindinge kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Vindinge (Nyborg Kommune) – landsby i Vindinge Sogn (Nyborg Kommune)
 Vindinge Sogn (Nyborg Kommune) – sogn i Nyborg Kommune
 Vindinge Kirke (Nyborg Kommune) – kirke i Vindinge Sogn (Nyborg Kommune)
 Vindinge Å – å i Nyborg Kommune
 Vindinge Boldklub – boldklub i Vindinge Sogn (Nyborg Kommune)
 Vindinge Herred – et herred i Svendborg Amt.

 Vindinge (Roskilde Kommune) – by i Vindinge Sogn (Roskilde Kommune)
 Vindinge Sogn (Roskilde Kommune) – sogn i Roskilde Kommune
 Vindinge Kirke (Roskilde Kommune) – kirke i Vindinge Sogn (Roskilde Kommune)

Se også 
Neder Vindinge – beliggende i Kastrup Sogn (Vordingborg Kommune)